S99 ou S.99 est un sigle qui peut faire référence à :
 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision, d'après la classification internationale des maladies ;
 Prométhée (S.99), un poème symphonique de Franz Liszt.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres